Карулия ( или Карули, Каруля, Карулья) — православный общежительный скит на Святой Горе Афон, относящийся к Великой Лавре и расположенный на юго-западной стороне Афонского полуострова примерно в 6 км от Великой Лавры. Как и прочие монастыри и скиты Афона, находится в юрисдикции Константинопольского патриархата.

История 
Насельники скита живут в кельях и в пещерах. Кельи были построены в XVII веке, всего их 12. В настоящее время в Карули живут 10 монахов, их поселениями являются одиночные кельи (каливы), а также исихастирии (исихастирионы).

По легенде, один из первых исихастирионов Карулии основал в конце 18 или начале 19 века местный раскаявшийся разбойник, который построил маленькую каливу с церквушкой, посвященной Святому Георгию, и стал монахом по имени Стамате 

По данным "Православной энциклопедии", исихастирии (места безмолвия) и аскитирии (места подвижничества) находятся в пустынных и труднодоступных местностях Каруля, а также соседних местностях Катунакия (в официальном справочнике Афона упоминается под двойным названием, как "Карулия-Катунакия"), Капсалия и Керасия, где в уединении или с одним братом-сподвижником подвизаются отшельники. Сюда обычно приходят иноки, прошедшие испытание киновиального жития и стремящиеся подражать духовным подвигам древних молчальников-исихастов.

Однако в зилотских скитах в Керасии и в Катунакии, в отличие от Карулии, почти нету монахов славянского происхождения.

Особо прославились иеросхимонах Феодосий (Харитонов) Карульский (1869-1937) - автор изданного в 1997 г. "Духовного дневника", его ученик - иеросхимонах Никодим (Мушкарин) Карульский (+1984), иеросхимонах Серафим Карульский (1903–1981) а также греческий иеросхимонах Ефрем Катунакийский (Папаникитас; 1912–1998) - ученик старца Иосифа Исихаста.

На границе Карулии и Катунакии находится скит Данилеи (греческий вариант названия - Данилеон), основанный в XIX веке старцем Даниилом Катунакским. По данным спелеологов, на территории этой обители возле дороги на скит Катунакию сохранился естественный грот, использовавшийся ранее, как исихастирион, рядом с которым сохранились другие заброшенные пещеры отшельников (Подробнее: Долотов Ю. А., Агапов И. А. Спелестологический обзор Святой Горы Афон // Пещеры. Вып. 38. Пермь, 2015, с. 85-116). Теперь это место имеет статус небольшой пустыни, и известно, как Даниэлева калива, с иконописаной мастерской, где в первой половине 20 века проживал прибывший из России подвижник - иеросхимонах Никон (Штрандтман), известный, как старец Никон Карульский (1875– 1963).

Известна также Филаретова калива, где проживал и был похоронен греческий подвижник, уроженец предместья Стамбула старец Филарет Босой Карульский (1872-1962)..

На Внутренних (Верхних) Карулях находятся снизу вверх по тропе: келья Рождества Христова, келья Григория Победоносца, келья Иверской иконы Божией Матери,  келья русского монаха Серафима", скончавшегося в 1981 г., и такая же келья греческого старца Арсения Карульского, скончавшегося в 2018 г..

С помощью русских насельников и при финансовой поддержке граждан России были восстановлены отдельные кельи, пришедшие в запустение или разрушение. Так, в 2004-2005 годах во Внешних Карулях заново отстроен в камне пострадавший ранее от пожара  исихастирион св. Саввы Сербского. Этот исихастирион сгорел в 1999 году из-за нерадивости предыдущего насельника - склонного к юродству и объявившего анафему Америке сербского схиархимандрита Стефана (Милковича), сразу же после этого покинувшего Афон из-за боязни ответственности. Именно на месте кельи Стефана, а также на месте соседней разрушенной кельи подвизавшегося в 1930-ых гг. старца Софрония Карульского в первой половине 2000-ых годов началось строительство нового, более крупного келейного корпуса. Строителем и новым насельником стал русский монах Афанасий Карульский (Усенко Евгений Анатольевич, уроженец Приморского края России), известный православный блогер и публицист, автор ряда духовно-назидательных книг, который до 2004 года (переезда на постоянное жительство в Грецию) был близок к ультраправым группировкам Москвы и Санкт-Петербурга.

23 мая 2004 года монах Афанасий (Усенко) участвовал в нападении на религиозный офис секты "Богородичный центр" в Санкт-Петербурге.  Он, как указывается в направленном в прокуратуру Центрального района Санкт-Петербурга заявлении членов секты от 8 ноября 2004 года, приказал группе из 10 человек сорвать и разломать две таблички и укрепленный на фасаде здания щит с надписью "Международный центр русской духовности", обломки которых были выброшены в реку Фонтанку. В 2011 году о пешеходном путешествии Афанасия из Владивостока в Иерусалим, имевшем место в 1990-ых годах, рассказал писатель Юрий Воробьёвский в интервью, подготовленном Евгением Черных (Черных Е. Полторы тысячи лет не ступала нога женщины на Афон, царство земное Пресвятой Богородицы // Газета "Комсомольская правда", 27 ноября 2011 года).

В последнее время Афанасий известен своей поддержкой УПЦ Московского Патриархата под руководством митрополита Онуфрия (Березовского), о чём заявил на встрече с Онуфрием в Киеве 21 сентября 2015 года  Также Афанасий в очередной раз осудил Путина за узурпацию власти и за неправильную политику в отношении Украины  С поддержкой церковной деятельности Афанасия выступали Юрий Воробьевский, Павел Троицкий, Виктор Сиротин, Михаил Талалай (Талалай М. Русский Афон. Путеводитель в исторических очерках. М., 2009. С. 119—121), и другие исследователи Афона. В последние годы с критикой политической деятельности Афанасия выступили писатель Александр Громов в книге "Паракало, или Восемь дней на Афоне" (Москва, 2017), журналист Станислав Сенькин - в романе "Картонное небо. Исповедь церковного бунтаря" (Москва, 2018) [ИСТОРИЯ ОДНОГО ДЕМОНА http://m-athanasios.livejournal.com/243875.html], историк Сергей Шумило, а также бывший насельник афонского монастыря Кутлумуш - иеромонах Серафим (в миру - Захаров Андрей Александрович, выпускник миссионерского факультета ПСТГУ, бывший диакон храма Покрова Божией Матери на Десне в пос. Десеновское Ленинского района Московской области, житель пос. Ватутинки Ленинского района, создатель сайта "Исихазм") ["КРОВАВАЯ ПАСХА НА АФОНЕ" ИЛИ КОНЕЦ ИСИХАЗЬМА ТОЧКА РУ https://m-athanasios.livejournal.com/861165.html]. Также академические религиоведы Т. И. Бонкало и М. Н. Цыганкова жёстко раскритиковали статью Афанасия Карульского "О национальности Господа нашего Иисуса Христа", обвинив последнего в "православном неоязычестве" (Т. И. Бонкало, М. Н. Цыганкова. Неоязычество как фактор активизации неофашистских установок у членов российских националистических движений // Ученые записки Российского государственного социального университета. 2016. Т. 15. № 4 (137). С. 61-68).

Особенно жёстко выступил против Афанасия прокремлёвский религиовед Силантьев Роман Анатольевич, заявивший следующее: "Кроме того, многие из лидеров и активистов таких сект имеют тюремный опыт: сам Николай Романов, лжеепископ из Челябинской области Севастиан Жатков, лжеепископ из Кургана Варух Тищенко, популярный блогер-лжемонах с Афона Афанасий Карульский (Евгений Усенко). Благодаря этому они легко находят контакт с представителями криминалитета и, войдя к ним в доверие, начинают выполнять функции поручителей в сомнительных сделках или даже держателей «общака» – кассы ОПГ". ["Тюремный опыт" имею, но о поручителях в сомнительных сделках или даже держателей «общака»" - клевета. - монах Афанасий] (Силантьев Р. А., Стрекалова О. Ю. Экономическая модель параправославных сект // Вестник общественных и гуманитарных наук. 2021. Т. 2, № 1. С. 19–22).

В 1996-2000 годах в одной из калив Карулии подвизался выпускник Московской духовной академии 1989 года, иеромонах Венедикт (Владимир Ходченков), бывший насельник Троице-Сергиевой лавры до 1990 года, автор диссертации "Восточные отцы подвижники и русское монашество (XI — середина XVI в.)" (Загорск, 1989), в 1990-1994 годах - насельник Русского Пантелеимонова монастыря на Афоне, с 2000 года был старцем келлии Панагица, скончался в 2019 году, имея сан схиигумена.

Насельники обителей Карулии-Катунакии известны в качестве зилотов и антиэкуменистов. В частности, в декабре 2006 года более 40 келиотов и отшельников Афона подписали коллективное обращение к константинопольському патриарху, направленное против попыток экуменизма и сближения Константинополя с Ватиканом, после имевшей место встречи константинопольского патриарха Варфоломея с папой римским Бенедиктом XVI. Среди них свои подписи поставили монах Афанасий (Усенко) из Карулии, монах Харитон (Лавриотис) из Карулии, монах Никодим (Билалис) из Капсалии, и старец Герасим из Катунакии.

В 2014-2018 годах был достроен пострадавший от пожара в 2000 г. исихастирион во имя св. Иннокентия Иркутского и преп. Давида Солунского.  В 2014 г. по благословению епископа Пантелеимона (Шатова) Орехово-Зуевского и архиепископа Михаила (Донскова) Женевского и Западно-Европейского (РПЦЗ) создано Братство во имя схимонаха Иннокентия Сибирякова. Духовником братства стал заштатный клирик Барнаульской епархии - игумен Алексий (Просвирин), упоминавшийся до 2009 года, как  главный редактор журнала "Ревнитель православного благочестия" и член редколлегии газеты "Русь Православная", в 2009-2011 гг. был редактором газеты Синодального отдела Московского Патриархата по взаимодействию с армией "Мир"; проживает с 2011 года в Карулии.

Главным своим делом Братство считает достижение личной аскезы или исихии, и восстановление на Афоне (Карули) сгоревших в 2000-х году исихастириона и храма святителя Иннокентия Иркутского, а также прославление в лике святых самого Иннокентия (Сибирякова).

Русские писатели сообщают о крайне суровых условиях жизни подвижников Карулии.

Писатель Борис Зайцев, посетивший Карулию в 1927 году, позже писал: "До войны богомольцам вход на Карулю разрешался только в исключительных случаях, да и сами карульские отшельники редко покидали свою пустыню. Воду они употребляли исключительно дождевую, и питались подаянием" (Подробнее: Зайцев Б. Афон. Париж, 1928. Современное переиздание - Москва, 2019).

Как утверждает Юрий Воробьевский: "На Каруле, которую всегда называли суровой и Голодной, кактусы - подспорье в питании аскетов, рацион которых веками состоял из оливок и сухарей" (Воробьевский Ю. Путь в Апокалипсис: Точка Омега. Москва, 1999. С. 290).

Православный писатель Холодюк Анатолий Гурьевич сообщает про ещё одного монаха-пещерника из Карулии - иеромонаха Серафима (Ростислава Шелкова), проживающего там с 2001 года до 2002 года в особо аскетических условиях, и окормлявшегося у схиархимандрита Рафаила (Берестова).

См. также 
Савва I Сербский
 Софроний (Сахаров)
 Продром — румынский скит на Афоне, относящийся к Великой Лавре.

Примечания

Ссылки 
Исихастирион Св. Саввы Сербскаго на Карульях.
ПРОДОЛЖЕНИЕ ФОТОРАЗСКАЗА (НЕМНОГО ДЕТЕКТИВА И ПРИКЛЮЧЕНИЙ) ЧАСТЬ IV-я
Фотографии.
Карулья (фото).
Карули.
Каруля.
Карульские трудовые будни (видео). YouTube
Письма святителя Феофана Затворника к будущему старцу Феодосию Карульскому Святогорцу

Скиты Великой Лавры